Liberation — общее название трёх семейств шрифтов TrueType: Liberation Sans, Liberation Serif и Liberation Mono. Они  метрически эквивалентны коммерческим шрифтам компании Monotype: Arial, Times New Roman и Courier New соответственно.

Доступны под лицензией GNU General Public License с исключением для встраивания шрифтов: копилефт лицензии шрифтов не распространяется на документы, то есть документы, содержащие эти шрифты, не становятся от этого лицензированными этой лицензией.

История 
В мартовском номере 2007 года журнала Linux Magazine появилась статья сотрудника Red Hat Марка Уэбинка (), в которой он обсуждал различные правовые вопросы, препятствующие внедрению Linux на настольных компьютерах, в том числе универсальность коммерческих шрифтов в продуктах Microsoft.

Компания Red Hat заказала у Ascender (на тот момент ведущей компании по созданию шрифтов) разработку шрифтов, метрически идентичных монотайповским коммерческим шрифтам Times New Roman, Arial и Courier New. , сотрудник компании Ascender, разработал шрифт Ascender Sans, метрически совместимый с Arial. Он же разработал шрифт Ascender Serif, метрически совместимый с Times New Roman. В отличие от обычной лицензии Ascender на шрифты, в соглашении между Ascender и Red Hat была предусмотрена возможность сублицензирования шрифтов самой Red Hat, что позволило ей опубликовать полученные шрифты под лицензией GPL+ с шрифтовым исключением ().

9 мая 2007 года вторая версия шрифтов была представлена на конференции Red Hat Summit под названием Liberation.

Характеристика 

Liberation Sans и Liberation Serif близки по размерам символов к шрифтам Arial и Times New Roman соответственно.

Liberation Mono стилистически ближе к Liberation Sans, чем к Courier New, хотя метрически совместим с ним.

Шрифты Liberation позиционируются как свободная (бесплатная) замена коммерческим шрифтам Arial, Times New Roman и Courier New.

Все три шрифта поддерживают кодовые страницы 437, 737, 775, 850, 852, 855, 857, 860, 861, 863, 865, 866, 869, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1257, Macintosh Character Set (US Roman) и Windows OEM character set.

Статистика

Liberation Mono

Liberation Sans

Liberation Serif

Нереализованная функциональность 

В отличие от современных версий Times New Roman, Arial и Courier New, шрифты Liberation не поддерживают такие расширенные средства OpenType, как лигатуры, минускульные цифры или математические дроби.

См. также 
 Croscore и Crosextra — наборы шрифтов, метрически совместимых с Arial, Times New Roman, Courier New, Calibri и Cambria от Google
 Шрифты Droid того же дизайнера
 Свободные универсальные шрифты
 Либерастика — изменённые шрифты Liberation Sans с улучшенной кириллицей

Примечания

Ссылки 
 
 Страница на github.com 
 Загрузка TTF файлов  со страницы релизов на GitHub

Свободные шрифты